Puchar Interkontynentalny w skeletonie 2017/2018 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Whistler 4 listopada 2017 roku, a zakończył 13 stycznia 2018 roku w Altenbergu.

Kalendarz Pucharu Interkontynentalnego

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

2017 w skeletonie
2018 w skeletonie
Zawody skeletonowe